Ка́ссиевые () — триба растений, относящаяся к подсемейству Цезальпиниевые семейства Бобовые.

Роды 
Включает следующие подтрибы и роды:

Подтриба Cassiinae
 
 
 

Подтриба Dialiinae
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Компассия
 
 
 
 
 
 
 
 

Подтриба Duparquetiinae

Примечания

Литература 
 Burkart, A. Leguminosas. En: Dimitri, M. 1987. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. Tomo I. Descripción de plantas cultivadas. Editorial ACME S.A.C.I., Buenos Aires. pag.: 467—538.

Ссылки 
 

 Кассиевые